De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2003 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 20 september 2003 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Rio de Janeiro